Chipmunk er det engelske betegnelse for et jordegern

Chipmunk kan også henvise til: 

 Chipmunk (rapper) – en britisk grimerapper
 DHC-1 Chipmunk – et militært træningsfly